Фелен (Німеччина), Фелен () — громада в Німеччині, знаходиться в землі Північний Рейн-Вестфалія.
 Феллунс, Фелен (фр. Felluns) — муніципалітет у Франції, у регіоні Лангедок-Руссільйон, департамент Східні Піренеї.